Fabricius steht für:

 Fabricius (Familienname), deutscher Familienname

Fabricius ist der Gentilname folgender Personen:
 Aulus Didius Gallus Fabricius Veiento († nach 98), römischer Suffektkonsul 80 und 83
 Gaius Fabricius Luscinus, römischer Konsul

Siehe auch:
 Fabrizius
 Fabritius
 Fabrice (Vorname)